The Patsy ist der Originaltitel folgender Filme:

 Die Heulboje, US-amerikanische Filmkomödie von Jerry Lewis (1964)
 Ein Mädel mit Tempo (1928), US-amerikanische Stummfilm-Komödie von King Vidor (1928)